Een verkeersweg:
 N735 (Frankrijk)
 N735 (Nederland), zie Provinciale weg 735

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing